Trechisporales är en ordning av svampar. Trechisporales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Trechisporales